Никола Мутафчиев може да се отнася за:
 Никола Мутафчиев (офицер) (?), български офицер
 Никола Мутафчиев (футболист) (1904 – 1963), български футболист